Sub TV puede referirse a:

 SubTV, canal de TV de circuito cerrado del subterráneo de Buenos Aires.
 Sub, cadena de televisión privada de Finlandia.
 MetroTV, canal de TV de circuito cerrado del Metro de Santiago (Chile).